Алексей Леонтьевич Бызов (род. 2 января 1926 года, Салтыковка, Московская губерния, РСФСР, СССР — 20 июля 1998 года, Москва, Россия) — советский и российский нейрофизиолог, член-корреспондент АН СССР (1981), член-корреспондент РАН (1992).

Биография 

Родился 2 января 1926 года в пос. Салтыковке Московской губернии.

В 1950 году — окончил биолого-почвенный факультет МГУ.

С 1950 по 1957 годы — работает в Институте морфологии животных АН СССР.

В 1956 году — защитил кандидатскую, а в 1966 году — докторскую диссертации.

С 1957 года — ведущий физиолог лаборатории зрения Института биофизики АН СССР.

С 1971 года — руководитель лаборатории переработки информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН.

С 1978 по 1998 годы — профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, читал лекции по физиологии сенсорных систем.

Много лет являлся активным внештатным референтом ВИНИТИ.

В 1981 году — был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 году — стал членом-корреспондентом РАН.

Умер 20 июля 1998 год в Москве. Похоронен на Никольском кладбище в Балашихе.

Научная деятельность 

Специалист в области нейрофизиологии сенсорных систем.

Область научных интересов: нейрофизиология сенсорных систем нейрофизиология ретины позвоночных и беспозвоночных, механоакустическая система насекомых.

Награды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Премия имени И. М. Сеченова (1968) — за работы в области электрофизиологических исследований сетчатки

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Сотрудники ИПЭЭ РАН
Сотрудники ИППИ РАН
Нейрофизиологи СССР
Нейрофизиологи России
Похороненные на Никольском кладбище (Балашиха)
Родившиеся в Балашихе